Froideval steht für:

 Siedlung und ehemaliges Priorat in der französischen Gemeinde Andelnans
 François Marcela-Froideval (* 1958), französischer Spieleentwickler und Comicszenarist